Termin Lizolecitinska aciltransferaza ima više značenja.

 1-Acilglicerofosfoholin O-aciltransferaza, enzim
 Fosfatidilholin—sterol O-aciltransferaza, enzim